

Musica 
WAP – singolo di Cardi B con la partecipazione di Megan Thee Stallion del 2020

Sigle 
 Wireless access point
 Wireless Application Protocol

Codici 
 WAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alto Palena Las Tobas (Cile)
 wap – codice ISO 639-3 della lingua wapishana